

197001–197100

197101–197200

197201–197300

197301–197400

197401–197500

197501–197600

197601–197700

197701–197800

197801–197900

197901–198000

Lista planetelor minore (197001-198000)